Алдоніс Веріньш (; 6 січня 1929, Латвія — 6 березня 2020) — латвійський селекціонер. Відомий як селекціонер гладіолусів (автор 157 сортів). Dr.habil.biol. Редактор журналу «Сад і пасіка». Член Ботанічної спільноти (1954). Директор Ботанічного саду ЛДУ (1953-1955). Автор більше 1050 публікацій.

Головні публікації 

 Pārskats par meloņu kultūru brīvā dabā Latvijas PSR. LVU Botāniskā dārza raksti, XV, Nr.1, 1954. 27 lpp.
 LVU botāniskais dārzs. Sastādītājs un daļas autors. Rīga, Liesma, 1955. 244 lpp.
 Latvijas PSR savvaļas dekoratīvie augi". LZA BD rakstu krājums Daiļdārzniecība, IV, Rīga, 1962. 31 lpp.
 Daži dekoratīvie savvaļas floras augi Latvijā. Pirmās zinātniskās konferences darbi par augu resursu izpēti un *bagātināšanu Baltijas valstīs un Baltkrievijā. Viļņa, 1963., kr. val.
 Ziedošais mūžs". Latvijas dārzkopības tēva Pētera Dindoņa piemiņai. Rīga, Liesma, 1967. 48 lpp.
 Puķkopība. Āra puķes. Sastādītājs un daļu autors. Rīga, Liesma, 1967. 352 lpp.
 Mācību līdzekļa kursiem «Puķkopība» sastādītājs un daļu autors. Rīga, Liesma, 1968. 240 lpp.
 Apstādījumi laukos. Sastādītājs. Rīga, Liesma, 1969. 350 lpp.
 Perspektīvu mazizplatītu tulpju šķirņu introdukcijas rezultāti. — Grāmatā «Augu introdukcija un selekcija». Rīga, Liesma", 1972.
 Narcises. Daļas autors. Rīga, Liesma, 1979.
 Gladiolu Avīze. Rīga, 1998. 64 lpp.
 Latvijas selekcionāru ziedi". Daļas autors. Rīga, Jumava, 1999. 160 lpp.
 Īrisu Avīze. Rīga, 1999. 64 lpp.
 Peonijas. Rīga, 2007. 64 lpp..

Нагороди 

 Орден Трьох зірок.

Посилання 

 сайте izgudrojumi.lza.lv 
 на сайте Латвийского университета

Біологи
Доктори наук
Випускники Латвійського університету
Автори ботанічних таксонів
Латвійські ботаніки
Селекціонери XX століття